Абрамук — фамилия. Известные носители:
 Абрамук, Валерий Владимирович (род. 1952) — советский футболист.
 Абрамук, Ольга Васильевна (1925—1942) — участница Великой Отечественной Войны, партизанка.
 Абрамук, Руслан Леонидович (род. 1978) — белорусский футболист.